The Criminal Hypnotist é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero drama, lançado em 1909, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Owen Moore
Marion Leonard
Arthur V. Johnson
David Miles
Charles Inslee
George Gebhardt
Harry Solter
Florence Lawrence
Linda Arvidson
Anita Hendrie
Jeanie Macpherson
Tom Moore
Barry O'Moore (creditado Herbert Yost)
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa